Суффикс -стан восходит к индоевропейскому корню «*stā-» («стоять») и на персидском языке означает «место стоянки, стойбище» (современное значение — «станица» и «страна»). Родственен пуштунскому -tun и индоарийскому sthāna (स्थान на деванагари).

В современном персидском языке суффикс «-истан» () применяется для образования топонимов — географических названий мест проживания племён, народов и различных этнических групп. Он входит в название многих стран и регионов, особенно в Центральной Азии и на Индийском субконтиненте, где исторически использовались персидский и родственные ему языки. Например, «Таджикистан» означает «страна таджиков».

От той же индоевропейской основы происходит слово «стан» в русском и некоторых других языках.

См. также наименования административных единиц в Иране — остан, шахрестан, дехестан.

Происхождение морфемы 
Древнейшее упоминание однокоренных слов встречается в санскрите — sthāna («места»). Известно, что морфема -stan (включая некоторые её фонетические варианты) использовалась в иранских языках уже в далёком прошлом — так, например, в «Книге царей» (или Шахнаме), памятнике персидской литературы X—XI вв., встречаются упоминания областей Кабулистан и Забулистан. В свою очередь, древнеиндийский и древнеперсидский корни восходят к праиндоевропейским основам со значением «место»/«предмет, который стоит».

Родственные слова в индоевропейских языках 
Греческий глагол ίσταμαι («стоять») и его латинский аналог stāre (как и их производные status и др.) этимологически близки к индоиранскому -stan. Данная основа имеет когнаты и в других индоевропейских языках: например, в германских (англ. stand — «стоять», steed — «конь», stone — «камень», нем. stehen — «стоять», Stadt — «город», Staat — «государство»), славянских (, восточнослав. стан — «военный лагерь, стоянка»), и т. д.

Один из исследователей даёт следующую характеристику русскому слову «стан»:
Термин этот очень древний. Станом или станком русские называли временный лагерь, остановку в пути, место для стоянки рыбаков, охотников или для причала судов — отсюда родились и такие слова, как «пристань», «застава», «подстава», «ставка». Станками назывались также постоялые дворы и почтовые станции, где путников ждала подстава лошадей. Из временных станков и станов многие превращались в постоянные селения (станицы у казаков), становища (в Сибири).

Аналоги в других языках 
Ближайшими аналогами в германских языках являются морфема -land, означающая «земля», «страна» ( — Англия,  — Готланд;  — Германия,  — Россия,  — Нидерланды,  — Латвия), а также в немецком языке морфема -reich, означающая "страна", "царство", "империя", "государство" ( - Австрия,  - Франция) и морфема -mark, означающая "земля", "край", "граница" (, ,  - Дания). Подобные аффиксоиды существуют и за пределами индоевропейской семьи: например, -maa и -orszag в финно-угорских языках ( — Германия, дословно «земля саксов»;  — Сааремаа, «страна островов»  - Венгрия, дословно "страна мадьяр/венгров",  - Германия, дословно "страна немцев").

Современные регионы и их исторические предшественники

Государства 
 Афганистан
 Казахстан
 Кыргызстан — краткое название Кыргызской Республики в перечне государств-членов ООН. В документообороте МИД РФ применяется название Киргизия.
 Пакистан
 Таджикистан
 Туркменистан
 Узбекистан
 Айастан — самоназвание Армении в армянском языке.

Регионы Российской Федерации 
 Башкортостан
 Дагестан — переводится как «страна гор».
 Татарстан
  (на русский передаётся как «Иристон») — «Осетия» на осетинском языке.

Провинции и исторические регионы Ирана 
 Голестан
 Дештетстан — шахрестан в иранской провинции Бушир
 Забулистан — название области в Иране (вокруг города Заболь), в приграничье с Афганистаном и Пакистаном
 Курдистан
 Лурестан
 Систан и Белуджистан
 Хузестан (ранее Арабистан)
 Табаристан — название провинции, существовавшей в IX—XII вв.
 Тенгестан — шахрестан в провинции Бушер

Провинции и исторические регионы Афганистана 
 Кафиристан — исторический регион (до 1896), сейчас известен как провинция Нуристан (сформирована в 2001)
 Хазаристан (Хазараджат) — область в центральном Афганистане; родина хазарейцев

Штаты и исторические регионы Пакистана 
 Белуджистан
 Вазиристан (так называемая «Зона Племён»)
 Кохистан — название исторической области на севере Пакистана, а также нескольких округов в Пакистане и Афганистане
 Южный Вазиристан — регион в Пакистане, одна из Федерально управляемых племенных территорий

Другие регионы 
 Аваристан — историческое название территории, заселённой аварцами
 Балаваристан — историческое название для региона Гилгит-Балтистан
 Балтистан — регион Кашмира
 Бантустан — общее название псевдогосударств-резерваций для местного африканского населения в ЮАР во времена апартеида
 Башкурдистан — самопровозглашённая национально-территориальная башкирская автономия на территории Российской империи в период Гражданская война в России.
 Восточный Туркестан, или Уйгурстан/Уйгуристан — историческое название территории, населённой преимущественно уйгурами, ныне входящей в состав Китая.
 Индостан — полуостров на юге Евразии
 Каракалпакстан — республика в составе Узбекистана
 Курдистан — регион, охватывающий пограничные районы Турции, Сирии, Ирака и Ирана, в основном населённый курдами
 Лазистан — территория, входившая в состав Трапезундского вилайета Османской империи, населённая лазами
 Лезгистан — территория компактного проживания лезгиноязычных народов на территории Южного Дагестана (Россия) и Северного Азербайджана
 Пуштунистан — историческая область в Пакистане и Афганистане, населённая пуштунами
 Раджастхан — штат Индии
 Регистан — главная площадь восточного города; широко известен самаркандский регистан; также название пустыни Регистан в Афганистане и Пакистане
 Туркестан — устаревшее название Средней Азии
 Халистан — проект сикхского государства.
 Холистан — пустыня на территории Пакистана (название — от тюрк. çöl — «пустыня»)
 Шахристан — район в Согдийской области Таджикистана

Государства, не оставившие преемников 
 Моголистан — держава, существовавшая в XIV—XVIII вв. на территории современных Восточного Туркестана (СУАР), Юго-Восточного Казахстана и Киргизии

Населённые пункты 
 Ардестан — город в Иране
 Богистон — посёлок в Узбекистане
 Боргустанская — станица Ставропольского края
 Гулистан — город в Узбекистане
 Зимстан — посёлок в Республике Коми
 Сарвестан — город в Иране
 Такестан — городок в Иране
 Туркестан — город в Казахстане

Другие топонимы 
 Боргустан
 Гобустан — заповедник в Азербайджане
 Регистан — пустыня на юго-западе Афганистана
 Сыростан — река, село и железнодорожная станция в Челябинской области (Россия)
 Тохаристан — историко-культурная область на территории современных Таджикистана, Узбекистана и Афганистана. Термин появился в IV веке и заменил собой термин «Бактрия»

Названия печатных изданий 
 Stan.kz (Стан.кз) — крупнейший информационный портал Казахстана (выходит на казахском языке)
 Айастан — армянская ежедневная газета, печатавшаяся в Тифлисе в 1917—1918 гг.
 Хорурдаин Айастан — армянская ежедневная газета, выходившая в Ереване в 1920—1940 гг.
 Советакан Айастан — армянская ежедневная газета, Орган ЦК КП Армении, Верховного Совета и Совета Министров Арм. ССР., выходившая в Ереване в 1940—1991 гг.
 Башкортостан — газета на башкирском языке, издающаяся в Башкортостане
 Врастан — газета на армянском языке, издающаяся в Грузии
 Гюрджюстан — газета на азербайджанском языке, издающаяся в Грузии
 Егемен Казакстан — официальная газета правительства Казахстана (выходит на казахском языке)
 Нейтральный Туркменистан — государственная республиканская газета Туркмении; выходит на русском языке
 Нийсо-Дагестан — дагестанская газета на чеченском и русском языках

Вымышленные области и государства 
 Абсурдистан — название деревни, места действия одноимённого фильма
 Ардистан — из романа Карла Мая «Ардистан и Джиннистан»
 Такистан — страна из игры Arma 2: Operation Arrowhead
 Тархистан — вымышленное государство из мира Нарнии
 Обристан (Орбистан) — страна из игры Papers, Please
 Зилкстан — название вымышленного ближневосточного государства из аниме «Код Гиас: Лелуш воскресший»
 Кабестан — портовый городок из игры WoW. Происходит, однако, от фр. cabestan — лебёдка.

Этнофолизмы 

Этнофолизмы — не употребляющиеся местным населением или народом (экзоэтнонимы) с отрицательной коннотацией, относятся к пейоративной лексике просторечия.
 Лондонистан — используется в отношении британской столицы в связи с растущим присутствием радикальных исламистов
 Пиндостан — в русском сленге: название США

Примечания 

стан